Izara (niem. Isar) – rzeka w Austrii i Niemczech (Bawaria), prawy dopływ Dunaju.
 Isar (Hiszpania) – gmina w Hiszpanii, w prowincji Burgos, w Kastylii i León.